Tushøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tushøj (Hylke Sogn) – et areal i Hylke Sogn
 Tushøj (Vivild Sogn) – et areal i Vivild Sogn
 Tushøj (Ørsted Sogn) – et areal i Ørsted Sogn